«Про Федо́та-стрельца́, удало́го молодца́» — полнометражный комический мультипликационный фильм 2008 года и экранизация одноимённой пьесы (1985, редакция 1998 года) Леонида Филатова.

Работа над анимационным фильмом проведена на студии «Мельница». Премьера фильма состоялась 12 декабря 2008 года в Москве, а с 18 декабря он был выпущен в прокат. На телевидении мультфильм был впервые показан 7 января 2010 года на «Первом канале».

В ролях

Съёмочная группа

Отзывы 
В 2008 году «Мельница» выпустила в ограниченный прокат полнометражный фильм режиссёра Людмилы Стеблянко «Про Федота-стрельца, удалого молодца», экранизацию одноимённой стихотворной сказки Леонида Филатова. Авангардная лубочная стилизация с явными заимствованиями из живописи мирискусников, анимации Иванова-Вано, выполнена в технике перекладки. Но взрослые у нас не обучены ходить на мультфильмы в кинотеатры, а для детей плотно-витиеватая, отчасти символичная, графика оказалась слишком сложной.

Примечания

Ссылки 
 
 «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Страница на сайте кинокомпании СТВ
 Про Федота-стрельца, удалого молодца на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Зрительские отзывы сайта Afisha.ru

Полнометражные мультфильмы России
Экранизации произведений Леонида Филатова
Мультфильмы студии «Мельница»
Мультфильмы СТВ
Фильмы Первого канала
Рисованные мультфильмы России 2008 года
Мультфильмы, снятые по заказу Первого канала
Фильмы, спродюсированные Константином Эрнстом